Decembrister kan avse:

 Decembristerne  – en dansk konstnärsgrupp bildad 1928 med bland andra Hjorth Nielsen, Ebba Carstensen och Palle Nielsen